Владимиров, Леонид:
 Владимиров, Леонид Владимирович (наст. фамилия — Финкельштейн; 1924—2015) — советский журналист, писатель, диссидент.
 Владимиров, Леонид Евстафьевич (1845—1917) — русский учёный-правовед, профессор уголовного права в Харьковском университете.
 Владимиров, Леонид Михайлович (1937—2014) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Владимиров, Леонид Николаевич (род. 1959) — советский и российский учёный, зоотехник и ветеринар, член-корреспондент РАН.